Plaats in Indonesië
 Kemala Raja (Tanjung Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung
 Kemala Raja (Batu Raja Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra